Con il nome di San Calogero  si indicano:

Persone
 San Calogero di Brescia (†II secolo), martire, celebrato il 18 aprile
 San Calogero di Ravenna (†130), vescovo di Ravenna, celebrato l'11 febbraio
 San Calogero (†561), eremita, venerato in Sicilia, celebrato il 18 giugno
 San Calogero (†250), martire romano, commemorato assieme a San Partenio dal Martirologio romano il 19 maggio

Geografia

Italia
 Commenda di San Calogero, commenda dell'ordine di San Giacomo della Spada nel libero consorzio comunale di Siracusa
 San Calogero, comune calabrese in provincia di Vibo Valentia
 Monte San Calogero, rilievo nella città metropolitana di Palermo
 Monte San Calogero, rilievo nel libero consorzio comunale di Agrigento

Altro 
 Santuario di San Calogero situato a Naro (AG).
 Santuario di San Calogero, posto sull'omonimo monte sopra la città siciliana di Sciacca